Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Notre-Dame-du-Rosaire en référence à Notre-Dame du Rosaire :
la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Bacongo à Brazzaville, en République du Congo ;
 la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Caieiras, au Brésil ;
 la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Chiquinquirá, en Colombie ;
 la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Fátima, au Portugal ;
 la basilique Notre-Dame-du-Rosaire de Lourdes, en France ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Manizales, en Colombie ;
 la basilique-cathédrale Notre-Dame-du-Rosaire de Rosario, en Argentine.

Sous un vocable proche, on trouve :
la basilique du Saint-Rosaire, à Bandel, en Inde.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 

~NotreDameRosaire
NotreDameRosaire